Влади́мир Алексе́евич По́ткин (род. 28 июня 1982, Рыбинск) — российский шахматист, международный гроссмейстер (2001 год) и гроссмейстер России (30 ноября 2011 года), чемпион Европы (2011 год), один из тренеров сборной России, кандидат педагогических наук.

Биография 
Родился 28 июня 1982 года в Рыбинске в семье шахматистов: отец — мастер спорта Алексей Витальевич Поткин, который и стал первым тренером и заложил основы шахматного развития; мать — перворазрядница. С 10 лет участвовал в детских и юношеских турнирах. Окончил шахматное отделение  Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Работал со многими известными тренерами, своим шахматным ростом в основном обязан Игорю Зайцеву, Марку Дворецкому и Евгению Свешникову.

Живет в Москве.

В 2001 году стал гроссмейстером, выполнив третью норму в чемпионате Украины. Занимался с Игорем Аркадьевичем Зайцевым. В 2011 году выиграл 12-й чемпионат Европы во французском Экс-ле-Бене. 

В Кубке Мира 2011 года Владимир оказался главным героем первой половины дистанции. Он выбил из борьбы Никиту Витюгова, Алексея Широва и едва не прошел Александра Грищука. На Суперфинале чемпионата России 2012 года разделил первое место и участвовал в дополнительном матч-турнире шести игроков. 

Максимальный рейтинг ЭЛО- 2684.

Как тренер с 2006 года несколько лет работал с Левоном Ароняном.  Тренерский дебют оказался успешным.  В 2007 году Левон Аронян обыгрывает Алексея Широва и Магнуса Карлсена на турнире Претендентов в Элисте и выходит на чемпионат мира. Сотрудничество с Левоном продолжается на турнирах в Линаресе-Морелии. 

С 2007 года главный тренер Яна Непомнящего. 

Аэрофлот-опен 2008 года - первый турнир, где Владимир Поткин становится секундантом Яна. Одержав победу в турнире, Ян получает путевку на свой первый супер-турнир в Дортмунде.

В 2010 году на Олимпиаде в Ханты-Мансийске Владимир становится капитаном молодежной сборной России. 

В 2012 году на этапе гран-при по шахматам в Ташкенте был секундантом Александра Морозевича. 

С 2012 по 2018 год - один из тренеров мужской сборной России.

С 2018 года по настоящее время - один из тренеров женской сборной России.

В 2014 году на турнире Претендентов в Ханты-Мансийске входит в тренерский штаб Сергея Карякина.

В 2016 году Владимир Поткин возглавляет тренерский штаб Сергея Карякина на турнире Претендентов в Москве и в матче на Первенство Мира в Нью-Йорке.

В 2018 году на турнире Претендентов в Берлине входит в тренерский штаб Александра Грищука.

На турнире Претендентов 2019-2020 года Владимир Поткин возглавляет тренерский штаб Яна Непомнящего.  Ян Непомнящий становится победителем турнира Претендентов в Екатеринбурге и выходит на матч за звание чемпиона мира.

В 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Структура и содержание тренировочного процесса шахматистов высшей квалификации на основе инновационных компьютерных программ» (диссертация и автореферат по ВАК РФ 13.00.04) под руководством Евгения Павловича Линовицкого. 

В 2016 году получил звание старшего тренера ФИДЕ.

В 2021 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Владимира Поткина на сайте 365chess.com
 Интервью Владимира Поткина на сайте sport-express.ru
 Интервью Владимира Поткина на сайте chess-news.ru
 Владимир Поткин — чемпион Европы на сайте russiachess.org (Российской шахматной федерации)
 «Я не Рыжиков, я — Поткин» статья газеты Советский спорт.

Шахматисты России
Шахматные тренеры России
Чемпионы Европы по шахматам